Centímetre, unitat de longitud que equival a una centèsima part d'un metre.
 Curi, element químic de la taula periòdica dels elements amb nombre atòmic 96.
 CM Punk, lluitador professional estatunidenc.